Hemitoma golischae är en snäckart som beskrevs av Dall 1916. Hemitoma golischae ingår i släktet Hemitoma och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
golischae